Kymäläinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1949), joueur finlandais de football
, femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois